Nyvang kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nyvang (Buerup Sogn) – en bebyggelse i Buerup Sogn, Kalundborg Kommune
 Nyvang (Dråby Sogn) – en bebyggelse i Draaby Sogn, Frederikssund Kommune
 Nyvang (Ganløse Sogn) – et areal og en bebyggelse i Ganløse Sogn, Egedal Kommune
 Nyvang (Gørslev Sogn) – en bebyggelse i Gørslev Sogn, Køge Kommune
 Nyvang (Nyvangs Sogn) – en bebyggelse i Nyvangs Sogn, Kalundborg
 Nyvang (Kirkerup Sogn) – en bebyggelse i Kirkerup Sogn, Roskilde Kommune
 Nyvang (Magleby Sogn) – en bebyggelse i Magleby Sogn, Slagelse Kommune
 Nyvang (Sankt Clemens Sogn) – en bebyggelse i Sankt Clemens Sogn, Randers Kommune
 Nyvang (Skærbæk Sogn) – en bebyggelse i Skærbæk Sogn, Tønder Kommune
 Nyvang (Stege Sogn) – en bebyggelse i Stege Sogn, Vordingborg Kommune
 Nyvang (Tølløse Sogn) – en bebyggelse i Tølløse Sogn, Holbæk Kommune
 Nyvang (Holbæk Kommune) – bebyggelse i Sankt Nikolai Sogn og Ågerup Sogn i Holbæk Kommune
 Nyvang (Rudersdal Kommune) – bebyggelse i Gammel Holte Sogn og Vedbæk Sogn i Rudersdal Kommune
 Se også
 Andelslandsbyen Nyvang – et historisk oplevelsescenter